Il doppio  del PTT Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Karol Beck e Lukáš Dlouhý erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

James Cluskey e Fabrice Martin hanno battuto in finale 3–6, 6–3, [10–5] Brydan Klein e Ruan Roelofse.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Marin Draganja /  Mate Pavić (primo turno)

  Brydan Klein /  Ruan Roelofse (finale)
  David Rice /  Sean Thornley (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

PTT Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013